Койду () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Койду — село (küla) у міському самоврядуванні Гаапсалу повіту Ляенемаа.
 Койду — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.
 Койду — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Койду — колишнє село у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа. З 21 жовтня 2017 року приєднане до села Рандвере, утворивши новий населений пункт Суур-Рандвере.

Див. також 
 Койдукюла (Koiduküla) — село у волості Тапа повіту Ляене-Вірумаа.
 Койду-Еллавере (Koidu-Ellavere küla) — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.